Джалка — топоним:

 Джалка — река в Чечне.
 Джалка — село в Гудермесском районе Чечни.